Csak egy harapás – Christopher Moore amerikai író 2010-ben kiadott regénye
Csak egy harapás (Once Bitten) – 1985-ben megjelent amerikai horror-vígjáték 
Csak egy harapás – a Spongyabob Kockanadrág harmadik évadjának epizódja